Чернухинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Чернухинский сельсовет — в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Чернухинский сельсовет — в Кстовском районе Нижегородской области.